Kaundinya () ist ein brahmanischer Name und bezeichnet:

 Kaundinya (Rishi), Seher der indischen Mythologie, beleidigte Shiva und wurde von Vishnu vor dessen Zorn gerettet
 Kaundinya, einer der 24 mythischen Buddhas der Vorzeit im Buddhavamsa, siehe Kondonna
 Kaundinya (Mönch), einer der ersten Schüler des Buddhas Siddhartha Gautama
 Kaundinya Jayavarman (Beginn der Regentschaft 478; † 514), König von Funan

Kaundinya ist der Familienname von:

 Otto Kaundinya (1900–1940), deutscher Handballspieler und Handballtrainer